Miss Alma LeFay Peregrine è un personaggio fittizio, creato dalla penna di Ransom Riggs, protagonista della trilogia dei Ragazzi Speciali e del film del 2016 di Tim Burton tratto dal primo romanzo.
Ella è una ymbryne, un tipo di Speciale che può trasformarsi in uccello, in questo caso un Falco pellegrino, e che può manipolare il tempo: può creare degli anelli temporali che fanno ripetere per sempre lo stesso giorno, tenendo al sicuro le persone che li abitano, che non invecchiano mai. Ogni anello va azzerato alla fine della giornata per impedire la chiusura di esso.

Nel film,  Miss Peregrine è interpretata da Eva Green, che la rende più dolce e sorridente rispetto ai libri.

Descrizione
Alma LeFay Peregrine è una donna dalla sensibilità vittoriana, austera e severa, sebbene sia anche molto dolce e premurosa con i suoi protetti: per loro è una seconda madre e una guida. È descritta come una donna di mezza età, con un passo lento e claudicante, adora fumare la pipa e insegnare ai suoi bambini come una maestra. Indossa lunghe vesti nere e ha dei capelli corvini, coperti da un cappello nero posto di lato. Nell'adattamento cinematografico, ha i capelli neri con delle ciocche blu e delle vesti strette nere tendenti al blu.

Biografia del personaggio

Antefatti
Alma LeFay Peregrine è una Ymbryne, un particolare tipo di speciale, sempre una donna,  in grado di trasformarsi in un volatile, nel suo caso in un Falco pellegrino e di manipolare il tempo. Sono uno dei tipi di speciali più potenti e rari, e per questo vengono incaricate di trovare quanti più speciali riescono e di proteggerli, creando intorno ad un luogo prestabilito un anello temporale: un meccanismo, tipico delle ymbryne, che fa ripetere le ultime 24 in continuazione, a patto che venga rinnovato al termine della giornata, e che protegge così le persone che vi abitano.

Miss Peregrine, così nominata, riesce a trovare molti bambini speciali, come Emma Bloom, capace di emettere fuoco dalle mani, Bronwyn Bruntley, con una forza sovrumana e Abe Portman, capace di vedere gli spiriti Vacui, altrimenti invisibili.

La casa dei ragazzi speciali di Miss Peregrine
Anni dopo, Jacob Portman, nipote di Abe, viene a conoscenza di Miss Peregrine e dell'anello, solo dopo la morte del nonno, così decide di recarsi a Cairholn e indagare. Miss Peregrine lo presenta ai bambini, che non sono invecchiati, e lo informa di un grande pericolo: alcuni speciali, diventati cattivi, hanno intrapreso un esperimento per diventare dei potenti semidei, ma sono andati male, e gli uomini si sono trasformati in mostri, gli spiriti Vacui, che per ritornare umani devono nutrirsi mangiando le anime dei bambini speciali. Il Vacui più pericoloso è il loro capo, Mr. Barron, che, per ottenere informazioni su Miss Peregrine, si è finto prima l'autista del bus e poi l'analista di Jacob.

Presto, l'ex mentore di Miss Peregrine, Miss Avocet, arriva alla casa, in preda al dolore per il rapimento dei suoi bambini, uccisi dai Vacui. Temendo per la sicurezza dei bambini, Jacob ha il compito di segnalare qualsiasi informazione sospetta nel mondo esterno. Le paure di Miss Peregrine sono confermate quando i corpi di pecore senza occhi cominciano ad accumularsi e Martin, un operaio del Cairnholm Local Museum, viene ucciso. Andando contro gli ordini di Miss Peregrine di non uscire di casa, Enoch, Bronwyn, Emma, Jacob e Millard scappano, ed Enoch usa un cuore di pecora per riportare brevemente in vita Martin. Martin riesce a informare il gruppo della presenza di uno spettro sull'isola, ma a quel punto è troppo tardi perché uno di essi appare proprio dietro di loro insieme a un compagno Vacuo. Per lo shock di Jacob, si rivela essere il dottor Golan, così come il giardiniere di prato assunto dalla famiglia di Jacob, e l'autista di autobus della scuola media di Jacob. Lui rifiuta l'offerta di Golan di unirsi a lui nel trovare particolari, e decide di restare con i suoi amici. Golan invia il suo Vacuo ad uccidere il gruppo, ed Emma e Jacob si separano dal resto. Dopo una breve colluttazione, Jacob lo uccide con un paio di cesoie per le pecore. Tornano all'orfanotrofio, ma scoprono che Golan ha rapito Miss Peregrine e Miss Avocet e bloccato il resto dei bambini nella casa.

Hollow City
Golan li avverte di non tentare di salvare Miss Peregrine e di lasciare l'anello, ma Millard riesce a sgattaiolare invisibilmente e seguirlo, così i suoi amici parrono alla ricerca della loro Ymbyne. Durante il processo di salvataggio di Miss Peregrine, che è intrappolata nella sua forma di uccello, Millard viene ferita da uno sparo, ma Golan viene infine ucciso da Jacob. Proprio in quel momento arrivano gli altri speciali e anche se sono in grado di salvare Miss Peregrine, Miss Avocet viene portata via. Ritornati all'orfanotrofio, lo trovano distrutto, lasciandoli a dover rintracciare gli spiriti e scoprire come aiutare Miss Peregrine. È allora che Jacob decide di seguire i suoi amici e torna al presente per salutare suo padre, ma promette di tornare quando la sua missione sarà finita. Guidati solo da un sogno profetico di Horace, salpano per trovare aiuto.
Successivamente, Jacob e gli altri giungono da Miss Wren, in un serraglio speciale per animali antropomorfi, che dice di essere in grado di curare Miss Peregrine e riportarla nella sua forma umana, dato che più tempo le ymbrine passano nella loro forma animalesca, più perdono i contatti con la loro parte umana, diventando perennemente degli animali.
Miss Wren è finalmente in grado di consentire a Miss Peregrine di tornare in forma umana, ma tutti rimangono scioccati nello scoprire che non si tratta di Miss Peregrine ma di suo fratello Caul, uno spettro. Egli rivela che è stato lui, non Miss Peregrine, a salvare i ragazzi dal sottomarino e che ha consentito loro di accedere al serraglio di Miss Wren e di trovare la stessa, l'unica ymbryne che era riuscita a sfuggire alla cattura. Contattando gli altri vacui, rapirono ogni persona speciale nella costruzione.

La biblioteca delle anime
Dopo aver rivelato di aver rinchiuso Alma in una prigione, insieme alle altre Ymbyne, Caul rivela il suo piano: accedere alla Biblioteca delle Anime, dove vengono conservate le anime di alcuni dei più potenti speciali mai esistiti, e assorbire le anime per diventare indistruttibile e potente.
Dopo molte avventure, il gruppo libera Miss Peregrine e il resto delle ymbryne intrappolate aprendosi la strada attraverso l'edificio. I bambini speciali riescono a tener testa, ma alla fine sono traditi da Bertham, il secondo fratello di Miss Perergrine, che all'apparenza sembrava cordiale, che non voleva far altro che dimostrare che poteva fare qualcosa di buono per Miss Peregrine dopo che lei lo aveva bandito, ma cercava una vendetta dopo che la stessa gli aveva rifiutato il perdono. Caul prende il resto degli speciali e delle ymbryne e li costringe con lui nella Biblioteca delle anime, che era riuscito a riscoprire con successo. Qui si scopre che, come suo nonno prima di lui, Jacob è l'unico che può vedere le anime nascoste all'interno della biblioteca. I fratelli di Miss Peregrine crescono e diventano mostri giganteschi che alla fine finiscono per duellare tra di loro, ma grazie ad una ricetta data a Jacob da Bertham, che viene utilizzata dalle  ymbryne nel prosieguo della lotta, la biblioteca crolla su Caul e Bertham.
Con l'aiuto di Miss Peregrine ed Emma, Jacob torna a casa sua, dove lo attendono i suoi genitori e un nuovo psichiatra interessati a sapere cosa è successo. Miss Peregrine ed Emma raccontano loro cosa è successo prima che Miss Peregrine lo faccia loro dimenticare. Decidono di mandarlo in un manicomio, ma la notte che si suppone debbano partire, Miss Peregrine e i suoi bambini vengono a visitare Jacob, affermando che gli speciali sono davvero reali. Viene anche rivelato che, a causa della chiusura ad anello intorno a loro, gli orologi interni degli speciali sono stati restaurati in modo che essi non debbano più preoccuparsi degli anni che hanno vissuto in loop - che invecchiano come regolari esseri umani pur essendo nel presente.

Poteri ed Abilità

Essendo una ymbryne, Miss Peregrine è in grado di trasformarsi in un uccello, nel suo caso in un Falco pellegrino, ma l'abilità più importante di una ymbryne è quella di manipolare il tempo: da sempre considerate uno dei tipi di speciali più rari e potenti, hanno il compito di cercare il giorno perfetto e crearci degli anelli, in cui si ripetono le ultime ventiquattro ore prima della creazione dello stesso, a patto che venga azzerato allo scadere della giornata, permettendo così agli speciali che vi risiedono di poter vivere senza invecchiare di un giorno e stare al sicuro dai pericoli del mondo esterno.

La permanenza nell'anello è all'apparenza senza pericoli, ma in realtà le persone che vi risiedono sono obbligate a starci per tutta la loro vita: non possono uscirne, infatti, perché nel giro di pochi giorni tutto il tempo passato dentro l'anello verrebbe rilasciato, facendo invecchiare lo speciale di tutti gli anni arretrati. Soltanto gli speciali e gli spettri possono entrare e risiedere negli anelli, rendendoli così sicuri dai normali.
Nel caso di Miss Peregrine, il 3 settembre 1943 non è un giorno perfetto, ma ella non aveva scelta: una bomba dei tedeschi stava per cadere sulla casa dei bambini, perciò Miss Peregrine ha dovuto creare un anello frettolosamente.

Nell'antico Idioma degli Speciali, la parola ymbryne significa «rivoluzione, circuito», significato ricollegabile alla funzione degli anelli stessi: essi sono una infatti una specie di circuito, con un inizio e una fine che coincidono sempre.
Miss Peregrine ha anche la capacità di manipolare e cancellare i ricordi delle persone, come mostrato ne La mappa dei giorni, in cui modifica la memoria dei genitori di Jacob per far restare gli speciali a casa Portman.

Apparizioni
Essendo uno dei personaggi chiave della saga, Miss Peregrine compare in tutte le opere correlate agli speciali. Nel secondo libro, tuttavia, compare solamente nella sua forma di uccello, anche se si scopre che in realtà era suo fratello per tutto il tempo. 

Nell'adattamento cinematografico, è interpretata da Eva Green e doppiata da Domitilla D'Amico.

Libri
La casa dei bambini speciali di Miss Peregrine, 2012
Hollow City - Il ritorno dei ragazzi speciali di Miss Peregrine, 2014
La biblioteca delle anime, 2016
La mappa dei giorni, 2018
La conferenza delle Ymbryne, 2020

Adattamento cinematografico
Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali, 2016

Casting e accoglienza
Durante la scelta delle attrici per il ruolo di Miss Peregrine, Tim Burton non ha avuto dubbi su Eva Green, la definisce come una "spaventosa Mary Poppins". Dice inoltre:

La stessa Green, per prepararsi al ruolo, ha pensato al personaggio come una versione più "cupa, eccentrica e coraggiosa" della tata inglese, e ha detto: "Ho studiato il comportamento del falco pellegrino, l’animale più veloce del mondo. Sposto la testa con piccoli movimenti bruschi, uso le mani come se fossero artigli. Anche le unghie mi hanno aiutato molto a definire i movimenti del personaggio."
L'attrice ha inoltre detto che il ruolo è, per lei importante in quanto racconta di persone che imparano ad amare sé stessi nonostante siano emarginati per la loro eccentricità, cosa che accadde alla Green durante gli anni dell'infanzia.

Il personaggio di Miss Peregrine è stato accolto positivamente dai lettori e dalla critica. A proposito dell'interpretazione della Green, Peter Travers, della rivista Rolling Stone dice: 
"Come interpretata dall'eccentrica Eva Green, Miss Peregrine è una Mary Poppins per i reietti della società. Una ragazza con due mascelle, un ragazzo che può animare oggetti inanimati, alcuni gemelli misteriosi - è Willy Wonka che incontra gli X-Men con una sosta a Hogwarts." Jordan Hoffman di The Guardian descrive la Miss Peregrine della Green come "una che ha appena sentito una battuta che è meglio non condividere"

Ella Purnell, collega della Green ed interprete di Emma Bloom, ha detto sul personaggio: "Non vedrei nessun altro nel ruolo di Miss P. Eva usa tutto il suo corpo. Guardando i suoi gesti pensi: 'Sembra un uccello. Ci è riuscita davvero.' Davvero fantastica"

Note

Ransom Riggs